Constance Bonacieux, een fictief persoon uit het verhaal De drie musketiers
Constance van Bretagne, hertogin van Bretagne (1166-1201)
Constance (Portugal), een plaats in Portugal
Konstanz, een stad in Duitsland gelegen aan de Zwitserse grens
Bodenmeer, ook wel Meer van Konstanz ofwel Lac de Constance genoemd